Gaël Monfils besegrade Karen Khatjanov i finalen med 6–4, 6–4 och vann herrsingeln vid Adelaide International 1 2022.

Andrej Rubljov var regerande mästare från när herrsingeln senast hölls 2020, men han valde att inte försöka försvara sin titel.

Seedning
De fyra högst seedade började spela i den andra omgången.

Lottning

Finaler

Övre halvan

Undre halvan

Kvalturnering

Seedning

Kvalificerade
  Taro Daniel
  Holger Rune
  Egor Gerasimov
  Francisco Cerúndolo

Kvallottning

Kval 1

Kval 2

Kval 3

Kval 4

Referenser
 Lottning
 Kvallottning

Noter

2022 – Herrsingel
Adelaide International 1 2022 – Singel